Kicking Horse (CDP), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana (EUA)
 Riu Kicking Horse, riu a les Muntanyes Rocoses al sud-est de la Colúmbia Britànica, Canadà
 Kicking Horse Pass, pas de muntanya a les Muntanyes Rocoses del Canadà